

Geografia 
 Kenya
 Orbu – insediamento nella contea di Garissa

Persone 
 Ghenadie Orbu – calciatore moldavo, attaccante
 Hennadij Orbu – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, centrocampista